ARA „Santa Fe” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Armada de la República Argentina:
 ARA „Santa Fe” – niszczyciel typu Corrientes z końca XIX wieku, utracony w 1897 roku
 ARA „Santa Fe” – niszczyciel typu San Luis z początku XX wieku, zakupiony przez Grecję w 1912 roku; służył jako „Ierax” w latach 1912–1945
 ARA „Santa Fe” (S-1) – okręt podwodny typu Santa Fe z lat 30. XX wieku, w służbie w latach 1932-1956
 ARA „Santa Fe” (S-11) – okręt podwodny typu Balao z lat 40. XX wieku, ex-amerykański USS „Lamprey” (SS-372), w służbie w latach 1960-1971
 ARA „Santa Fe” (S-21) – okręt podwodny typu Balao z lat 40. XX wieku, ex-amerykański USS „Catfish” (SS-339), w służbie w latach 1971-1982
 ARA „Santa Fe” (S-43) – nieukończony okręt podwodny typu TR1700

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy argentyńskich okrętów